Людми́ла Поляко́ва:
 Полякова, Людмила Ивановна (1948—2012) — филолог и литературовед.
 Полякова, Людмила Петровна (род. 1939) — российская актриса.
 Полякова, Людмила Сергеевна (род. 1940) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).